Arrunt, germà de Tarquini Prisc i oncle de Tarquini el Superb.
 Arrunt, germà de Tarquini el Superb.
 Arrunt, fill de Tarquini el Superb.
 Arrunt, fill del rei etrusc Porsenna 
 Arrunt de Clusium, personatge llegendari